Армента има више значења:

 Армента (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Армента (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Армента (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику